Площадь Синьории: - такое название в городах средневековой Италии получали площади, на которых размещались органы самоуправления или резиденции представителей власти (Синьории

 Площадь Синьории (Флоренция) () — центральная площадь Флоренции.
 Площадь Синьории (Верона) () — одна из центральных исторических площадей Вероны.
 Площадь Синьории (Виченца) () — главная площадь исторического центра Виченцы.
 Площадь Синьории (Падуя) () — одна из центральных исторических площадей Падуи.